Montgomery är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Alberta, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Montgomery ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Montgomery är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Montgomery ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Montgomery. Runt Montgomery är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Calgary,  km sydost om Montgomery.

Runt Montgomery är det i huvudsak tätbebyggt.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Alberta